Ve finále mužské dvouhry Wimbledonu 2009 se utkali Andy Roddick a Roger Federer. Federer vyhrál v pěti setech. Byl to jeho šestý triumf ve Wimbledonu (po letech 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007) a celkově jeho 15. grandslamový titul.

Kvůli zranění do turnaje nenastoupil obhájce titulu Rafael Nadal.

Turnaj

Odstoupení Rafaela Nadala 
19. června 2009 úřadující světová jednička a obhájce titulu Rafael Nadal oznámil, že se letošního ročníku turnaje nezúčasrní pro přetrvávající bolesti kolen. V pátek ještě odehrál exhibiční zápas se Stanislasem Wawrinkou a poté učinil toto prohlášení.

Federer překonal rekord 
Švýcar Roger Federer získal v sedmém finále v řadě, svůj šestý wimbledonský titul, když v něm porazil Američana Andyho Roddicka. Tím překonal dosavadní rekord Peta Samprase v absolutním počtu grandslamových vítězství, když se jeho letošní wimbledonský titul stal celkově patnáctým. Zároveň se vrátil na pozici prvního hráče světa, kterou po loňském finále ztratil.Finálovému zápasu přihlíželi také bývalé světové tenisové jedničky Pete Sampras, Björn Borg, Rod Laver, Ilie Năstase nebo John McEnroe (v roli spolukomentátora). Z dalších osobností pak například Woody Allen, Henry Kissinger, Alex Ferguson či Russell Crowe.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2009